Ver: Ranking Português de Títulos no Basquetebol

A Taça de Portugal de Basquetebol é a segunda competição mais importante do calendário nacional de Basquetebol e é organizada pela Federação Portuguesa de Basquetebol. O Benfica é o clube com mais conquistas nesta prova contando com 18.

8 Avos de Final

Ligações externas 
 

Taça de Portugal de Basquetebol Masculino